

Championnat Masculin

Première Phase

Poule C

Deuxième Phase

Poule A 
 Beauchamp CTT
 AS Pontoise-Cergy TT
 EM Vesoul
 TTC Nantes Atlantique
 SLUC Nancy
 ACS Fontenay-sous-Bois
 Bayard Argentan
 Montpellier TT 2

Poule C

Championnat Féminin

Première Phase

Deuxième Phase

Poule C 

Nationale 1
Championnat de France en 1999
Championnat de France en 2000
Tennis de table en 1999
Tennis de table en 2000